PDP Ogniwo Sopot - polski klub piłkarski z siedzibą w Sopocie założony w 1946 działający do 1994, reaktywowany w 2018 w wyniku połączenia trzech klubów: PDP Karlikowo, KP i Unia.

Historia 
Sekcja piłkarska "Ogniwo Sopot" powstała w 1946 roku i funkcjonowała do 1994 roku. W 2018 roku klub został reaktywowany z połączenia trzech innych sopockich klubów: Karlikowo, KP i Unia. W sezonach 2020/2021 i 2021/2022 klub grał w V Lidze. Klub grał także w sezonach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 o Puchar Polski.

Przypisy

Linki Zewnętrzne 

 Oficjalna strona klubu PDP Ogniwo Sopot

Sport w Sopocie
Kluby piłkarskie w województwie pomorskim
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1946